Рольямьента ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 18,62 км². Население — 43 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории